Psaume peut désigner :

Nom commun 
 Un psaume est un texte poétique religieux accompagné du psalterion
 Le Livre des psaumes est un des livres de l'Ancien Testament, dans la Bible

Patronyme 
 Benjamin Psaume (1985-) est un footballeur français
 Nicolas Psaume (1518-1575) est un évêque de Verdun